Piąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały w Engelbergu w dniach 21–22 grudnia 2019 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Austriak Stefan Kraft. Drugi był ze stratą ponad 9 punktów Polak Kamil Stoch i był też najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Niemiec Karl Geiger. Najwyżej sklasyfikowanym Szwajcarem był Killian Peier, który zajął 24 miejsce. Do konkursu awansowało czterech z sześciu szwajcarów. Kwalifikacje przeprowadzono z siedemnastej i osiemnastej belki startowej.

W pierwszym konkursie indywidualnym zwycięstwo odniósł po raz pierwszy w sezonie reprezentant Polski Kamil Stoch. Ze stratą 1,7 punktu na drugim miejscu sklasyfikowany został Austriak Stefan Kraft. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Niemiec Karl Geiger. Najwyżej sklasyfikowanym Szwajcarem był Killian Peier (15. miejsce). W czołowej dziesiątce konkursu sklasyfikowany został Piotr Żyła (8. miejsce). Punkty zdobyli także Dawid Kubacki (22. miejsce) oraz Stefan Hula (25. miejsce). Awansu do drugiej serii nie zdołał wywalczyć Maciej Kot (34. miejsce). W pierwszej serii zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon został Tilen Bartol. Cały konkurs rozegrano z osiemnastej belki startowej.

Po skoku Andersa Håre jury postanowiło odwołać kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego z powodu zbyt silnego wiatru. Po odwołaniu kwalifikacji zdecydowano o dopuszczeniu wszystkich zawodników z kwalifikacji do głównych zawodów.

Drugi konkurs indywidualny wygrał reprezentant Japonii Ryōyū Kobayashi. Ze stratą ponad 9 punktów na drugim miejscu sklasyfikowany został Słoweniec Peter Prevc. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Austriak Jan Hörl dla którego był to pierwsze podium w karierze na zawodach w ranach Pucharu Świata. Najwyżej sklasyfikowanym Szwajcarem był Killian Peier (11. miejsce). W czołowej dziesiątce konkursu sklasyfikowany został Kamil Stoch (9. miejsce). Punkty zdobył jeszcze Stefan Hula (25. miejsce). Awansu do drugiej serii nie zdołali wywalczyć Piotr Żyła (33. miejsce), Maciej Kot (35. miejsce), Klemens Murańka (44. miejsce), Dawid Kubacki (47. miejsce) oraz Jakub Wolny (52. miejsce). Pierwszą serię rozegrano z siedemnastej, osiemnastej, dziewiętnastej i dwudziestej belki startowej, natomiast drugą z osiemnastej i dziewiętnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu był Hubert Mathis oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Christian Kathol, a jego asystentem – Sandro Pertile. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 21 grudnia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 21 grudnia 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 22 grudnia 2019 
Kwalifikacje zostały odwołane z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Drugi konkurs indywidualny – 22 grudnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2019 w Szwajcarii